Alfano (gemeente), gemeente in de Italiaanse provincie Salerno

De volgende personen met Alfano als achternaam:
 Angelino Alfano (1970), Italiaans politicus
 Franco Alfano (1875 - 1954), Italiaans componist en pianist